MultiMedia Card (MMC) — портативная флеш-карта памяти, использующаяся для многократной записи и хранения информации в портативных электронных устройствах: цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. д.

Существует также разработанная в 1997 году компаниями Siemens AG и SanDisk Siemens SIMATIC S7, MICRO Memory Card (MMC), конструктивно идентичная карте MultiMedia Card, однако отличающаяся по логической разметке и предназначенная исключительно для использования в ПЛК SIMATIC S7-300/C7/ET 200 фирмы Siemens. Использование такой карты взамен Multimedia Card возможно, в отличие от использования Multimedia Card взамен Micro Memory Card.

Размер такой карты — 24×32×1,5 мм. Напряжение — 3,3 В. Ёмкость — от 64 кБ до 4 ГБ.

Модификации 
Существует несколько модификаций карт памяти MultiMedia Card:
 MMC
 RS-MMC
 MMCplus
 MMCmobile
 MMCmicro.

С 2004 года выпускается также в уменьшенном 24×18×1,5 мм — RS-MMC (). С помощью простого механического адаптера карты RS-MMC можно использовать с оборудованием, рассчитанным на MMC. Выпускаются также Dual Voltage Reduced Size MMC (MMCmobile), которые могут работать не только на стандартном напряжении питания 3 В, но и на 1,8 В.

MMC по большей части совместима с разработанной чуть позднее SD-картой и может использоваться вместо SD. В обратном направлении замена чаще всего невозможна, так как SD-карты толще MMC и просто механически могут не войти в слот для MMC-карты. MMC поддерживает относительно простой открытый интерфейс передачи данных SPI.

Существуют стандарты MMCplus (высокая скорость передачи данных и поддержка 8-битной шины данных (в SD и MMC используются 4-битная шина данных), для чего была добавлена дополнительная группа контактов, и MMCmicro (размером 12 x 14 x 1,1 мм). MMCplus полностью совместимы с SD-/MMC-устройствами, в устройствах без полной поддержки MMCplus эта карта работает как стандартная MMC.

Существует MMCplus HC (размер 24 x 32 x 1,4 мм) объёмом 64 и более Гб.

Версии стандарта 
Изначальная версия стандарта MMC была разработана в 1996 компаниями Siemens и SanDisk. MMC 2.0 появился в 1999, 3.0 — в 2001 году.
На базе MMC был разработан стандарт ; SD 1.0 был официально совместим с MMC 2.11.

В MMC 4.0 (2003 год) были введены режимы с 4-разрядной и 8-разрядной шинами, значительно увеличившие возможные скорости, однако 8-битная шина поддерживается крайне редко.

В 2008 году контроль над стандартом MMC полностью получила организация EIA JEDEC. В версии MMC 4.3 был представлен новый вариант eMMC ( – встроенная ММС), предназначенный для применений, когда модуль памяти припаивается к печатной плате устройства. Несмотря на измененный форм-фактор, протокол и возможности у eMMC и MMC совпадают.

В марте 2009 года компания JEDEC опубликовала версию 4.4.

В марте следующего года JEDEC представила версию 4.41.

15 июня 2011 года компания JEDEC опубликовала версию 4.5.

В июне 2012 года компания JEDEC представила стандарт 4.51.

1 октября 2013 года JEDEC опубликовала стандарт 5.0.

24 февраля 2015 года компания JEDEC представила новый стандарт носителя 5.1.

Спецификации

MMC

RS-MMC

MMCplus

MMCmobile

MMCmicro

eMMC 
eMMC (embedded Multimedia Memory Card – встроенная мультимедийная карта памяти) – это одночиповый накопитель, чаще всего применяемый в смартфонах, планшетах, нетбуках и других компактных устройствах. В нем контроллер совмещен с флэш-памятью. Главные недостатки такого решения, в сравнении с SSD, — это полудуплексный режим обмена данными и большие задержки. А главные преимущества – компактность, низкое энергопотребление и цена.

Примечания

Литература 
 MultiMediaCard (MMC) Electrical Standard, High Capacity (MMCA, 4.2) JESD84-B42 // JEDEC, JULY 2007

Ссылки 
 MultiMediaCard Association
 Спецификация MultiMediaCard (на английском)
 e.MMC v5.01 // JEDEC

Носители информации
Энергонезависимая память